Schotte steht für:
 Schotten (Volk), Einwohner Schottlands, als Singular
 Schott, als unübliche Pluralform, geschlossene Trennwand in Schiffbau, Architektur und Brandschutz
 Vorschoter, unter Regattaseglern übliche alternative Bezeichnung für den Vordermann im Segelboot
 Molke, in Teilen des  westoberdeutschen Sprachraums

Schotte oder Schotté ist der Familienname folgender Personen:
 Albéric Schotte (1919–2004), belgischer Radrennfahrer

 Emmanuel Schotté (* 1958), französischer Schauspieler
 Franz Schotte (1878–1934), deutscher Theologe und Superintendent
 Günter Schotte-Natscheff (1941–1989), Finanzdisponent bei der Metro AG 1980, siehe Metro-Betrug
 Hermann Schotte (1862–1946), deutscher Jurist und Heimatforscher
 Jan Schotte (1928–2005), belgischer Kurienkardinal
 Johann Schotte († 1413), deutscher Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Klaus-Dieter Schotte, (1938–2018), deutscher Physiker
 Walther Schotte (1886–1958), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Werner Schotte (1835–1910), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat der Kreise Beckum und Schleusingen
 Wilhelm Schotte (1777–1849), deutscher Bäckermeister, Bürgermeister und Politiker

Siehe auch:
 Dr. Schotte
 Scotsman (Begriffsklärung)
 Schotten (Begriffsklärung)
 Schote (Begriffsklärung)